Dario Allevi – politico italiano
 Giovanni Allevi – pianista italiano
 Giuseppe Allevi – musicista italiano
 Massimo Allevi (n. 1969) – ex astista italiano
Roberto Allevi – Politico italiano

Pagine correlate
Alleva